Westerpark (Amsterdam), een park in Amsterdam-West
 Westerpark (stadsdeel), het voormalige stadsdeel Westerpark in Amsterdam
 AMHC Westerpark, een hockeyclub uit Amsterdam
 De Westergasfabriek in Amsterdam
 Westerpark (Breda), een wijk in Breda
 Westerpark (Leeuwarden), een park in Leeuwarden.
 Westerpark (Nijmegen), een park in Nijmegen.
 Westerpark (Zoetermeer), een park in Zoetermeer.